

Presentación previa 
El estadounidense Ryan Harrison es el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El australiano Nick Kyrgios ganó el título, derrotando en la final al estadounidense Jack Sock por 2-6, 7-64, 6-4.

Cabezas de serie 

 Donald Young (Primera ronda)
 Jack Sock (Final)
 Tim Smyczek (Primera ronda)
 Alex Bogomolov Jr. (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Alex Kuznetsov ''(Cuartos de final)
  Peter Polansky ''(Segunda ronda)
  Frank Dancevic ''(Cuartos de final)
  Gerald Melzer (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Savannah 2014